Kjellman ist der Familienname von:
 Frans Reinhold Kjellman (1846–1907), schwedischer Botaniker
 Hilding Kjellman (1885–1953), schwedischer Romanist

Sonstiges:
 Kap Kjellman, Kap an der Westküste des Grahamlands, Antarktika